Stati Uniti d'America
Hallsville – città della Contea di Boone, Missouri
Hallsville – città della Contea di Harrison, Texas